Каменнобродский сельсовет

Волгоградская область 

 Каменнобродский сельсовет Ольховского района

Ставропольский край 

 Каменнобродский сельсовет Изобильненского района (упразднён в 2017 году)

См. также 

 Каменно-Бродский сельсовет Иссинского района Пензенской области